El Torneig d'Estrasburg 2013, oficialment conegut com a Internationaux de Strasbourg 2013, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La 27a edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 25 de maig de 2013 al Tennis Club d'Estrasburg, França.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial   

2013
WTA Tour 2013